Бен Холл (; 9 мая 1837 — 5 мая 1865) — австралийский бушрейнджер.

Родители Бена были обвинены в мелких правонарушениях, приговорены и отправлены на каторгу в Австралию, там у них родился Бен. Вначале Бен работал ковбоем. Совместно с Джоном Макгвайром () и Сэнди Криком () он арендовал землю, где проводил лошадиные скачки. В 1856 году женился на Бриджет Уолш (), у пары был один сын.

В апреле 1862 года был арестован из-за вооруженного ограбления, но его участие доказать не удалось. После этого он покинул свою жену. В июле того же года Холл попал под суд из-за грабежа, но был оправдан. Ввиду больших затрат на судебный процесс он и Джон Макгвайр были вынуждены отдать свою землю. 14 марта 1863 года дом Бена Холла был сожжен. После этого он присоединился к Джону Гилберту (), который возглавлял банду бушрейнджеров. Через некоторое время Холл стал их главарём. Он сумел эффективно возглавлять банду, которая была хорошо вооружена и экипирована. Для набегов использовали краденных скаковых лошадей, благодаря которым могли легко скрыться от преследователей. Они воровали еду и напитки и праздновали с местным населением.

Банда грабила путешественников. Одним из самых крупных успехов банды было нападение на карету, перевозившую золото. Количество украденного золота было самым большим похищенным на территории Австралии. Во время налётов иногда происходили перестрелки со смертельным исходом. Гилберт руководил налётами в Виктории, а Холл — в Новом Южном Уэльсе. Позже Гилберт присоединился к Холлу. 15 ноября 1864 года Гилберт застрелил сержанта Парри () и 27 января 1865 бандой был застрелен полицейский Нельсон (). За поимку Холла была назначено вознаграждение £ 1000. 5 мая 1865 года полицией была устроена засада. Согласно полицейскому рапорту, в Холла попало 30 пуль. За свою короткую карьеру разбойника Холл участвовал в более чем 600 ограблениях, в которых лично он не застрелил ни одного человека. На момент смерти Холл не был объявлен человеком вне закона, тем самым его убийство являлось противозаконным актом, потому что его арест с правом на убийство должен был вступить в силу только 10 мая.

На его похороны пришло большое количество людей, среди них 40—50 женщин.

Примечания

Ссылки 
 Hall, Ben (1837–1865) by Edgar F. Penzig

Бандиты
Грабители
Разбойники